Книжник Антон Олександрович (* 1989) — гравець команди Славутич (Черкаси), що грає в групі «А» другої ліги.
 Книжник Вадим Генріхович (1962—1987) — радянський фізик-теоретик. Кандидат фізико-математичних наук.
 Книжник Олег Володимирович — підполковник Збройних сил України, кавалер ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

Примітки